Okręty US Navy o nazwie USS T-1

 Pierwszy USS T-1 (SS-52), później SF-1, był okrętem podwodnym. W służbie w latach 1920-1922.
 Drugi USS T-1 (SST-1, ex-AGSS-570) był szkolnym okrętem podwodnym. W służbie w latach 1953-1973. Przemianowany na USS „Mackerel” (SST-1) w 1956 roku.

T-1